Servus Puede referirse a:

 Servus, latín para esclavo.
 Servus, latín para siervo, de servidumbre, forma de contrato social y jurídico típico de la Edad Media.
 Servus, saludo informal y amigable común en países de habla alemana y sus equivalentes en Europa Central y Oriental.
 Servus Credit Union, institución financiera canadiense.
 ServusTV, canal de televisión austriaco.

Religión 
 Servus Dei, Siervo de Dios, término para referirse a personas que son muy allegadas y obedientes a cierta religión.
  Servus servorum Dei, Servidor de los servidores de Dios, uno de los títulos papales.